Shivdasani ist der Familienname folgender Personen:

 Hari Shivdasani (1909–1994), indischer Schauspieler
 Nina Shivdasani (* 1946), indische Bildkünstlerin
 Sadhana Shivdasani, siehe Sadhana (Schauspielerin) (1941–2015), indische Schauspielerin